Стехово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стехово — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Стехово — деревня в Барутской волости Новоржевского района Псковской области.
 Стехово — деревня в Стехновской волости Новоржевского района Псковской области.